Ticomiro de Ráscia  - príncipe sérvio de Ráscia no 
 Ticomiro da Bulgária (m. 1040) - líder rebelde búlgaro no 
 Estêvão Ticomiro (fl. 1171) - príncipe sérvio da Ráscia no 

Desambiguações de antropônimos